— японский актёр театра, кино и телевидения, сэйю, театральный режиссёр и эссеист. Несмотря на то, что на киноэкране чаще всего выступал в ролях второго плана, за ярко воплощённые образы в кинематографе и за его высокоценимые театральные работы считается одним из известнейших японских актёров XX века. За заслуги в области искусства театра и кино в 1975 году актёру была вручена Медаль Почёта с пурпурной лентой. В 1982 году Эйдзиро Тоно был награждён Орденом Восходящего солнца IV степени.

Биография

Ранние годы и начало театральной деятельности 
Эйдзиро появился на свет в 1907 году в семье изготовителя сакэ из пивоваренного дома «Нанкаити» в городке Томиока префектуры Гумма, расположенной в центральной части острова Хонсю. Окончив среднюю школу в Томиоке, юноша поступил на коммерческое отделение Университета Мэйдзи, где примкнул к левому студенческому движению и изучал социальные науки. Это было опасным шагом со стороны молодого студента, так как Закон о сохранении мира от 1925 года был направлен на преследование членов любой партии или группы лиц, объектом которых было изменение кокутай (национальной политики) или системы частной собственности в Японии. Полиция, руководствуясь этим законом, могла арестовать любого, и за «крамольные» левые идеи вполне можно было получить срок до десяти лет лишения свободы. В апреле 1931 года Эйдзиро становится учащимся на курсе пролетарской драмы при Малом театре Цукидзи, основанном в 1924 году марксистом  и известным реформатором японского театра Каору Осанаи. Окончив курс пролетарской драмы, в сентябре того же года он присоединился к Новой театральной труппе Цукидзи (New Tsukiji Theatre Group), где получил сценическое имя Кацудзи Хондзё. На протяжении 1930-х годов Эйдзиро сыграл почти во всех постановках New Tsukiji Theatre Group, получив положительные отзывы театральной критики. Росту репутации актёра способствовали его талантливо исполненные роли: Хэйдзу в постановке «Земля», могильщик в «Гамлете» и Ёсигоро в «Правописание в классе» (по ). Эйдзиро Тоно принимал также активное участие в управлении труппой, исполняя обязанности её директора.

Карьера в кино и театре 
Эйдзиро дебютировал в кинематографе в 1936 году, сыграв небольшую роль в фильме «Брат и сестра», снятом режиссёром Сотодзи Кимурой на прогрессивной в тот момент студии P.C.L. (раннее название в будущем известной кинокомпании «Тохо»). В начальные годы работы перед камерой актёр выступал под своим сценическим псевдонимом Кацудзи Хондзё. В 1938 году актёра ангажировал на съёмки известный классик японского кинематографа Тэйносукэ Кинугаса для своего костюмного эпоса «История верности в Курода» (роль Охаси), снятого в кинокомпании «Сётику».

19 августа 1940 года Эйдзиро Тоно и некоторые из его коллег по театру были арестованы за нарушение Закона о сохранении мира, а 23 августа труппа Малого театра Цукидзи была принудительно распущена. Эйдзиро Тоно провёл в тюремном заключении 9 месяцев, без предъявленного ему какого бы то ни было обвинения. Освобождённый из-под стражи в мае 1941 года, Эйдзиро вернулся к работе, но так как театр был расформирован, то в этот период его задействовали только на съёмочных площадках. В соответствии с приказом Министерства внутренних дел ему предписывалось отныне подписываться в титрах только своим настоящим именем. Так он распрощался со своим творческим псевдонимом Кацудзи Хондзё. В 1943 году Эйдзиро Тоно снялся в дебютной работе впоследствии всемирно известного режиссёра Кэйсукэ Киноситы «Гавань в цвету».

В 1944 году усилиями актёров Эйтаро Одзава, Корэя Сэнда, Сугисаку Аояма, Тиэко Хигасияма и Эйдзиро Тоно был создан Театр актёров «Хайюдза» (俳優座). В последний год войны на Тихом океане театр совершил гастрольный тур по Японии под эгидой драматической лиги, официально спонсируемого органа, чья задача состояла в том, чтобы поднять боевой дух нации. После этих гастролей актёр на какое-то время покинул труппу ради съёмок в кино, но по окончании войны, в августе 1945 года Эйдзиро Тоно вернулся в театр «Хайюдза» в качестве как актёра, так и администратора труппы. Также несколько раз выступил в качестве режиссёра-постановщика.

За полвека работы в кинематографе актёр Эйдзиро Тоно сыграл более чем в 300 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд японского кино. И хотя в большинстве своём актёр специализировался на характерных ролях второго плана, но без его работ невозможно представить фильмы классиков японской кинорежиссуры: Акиры Куросавы (у которого актёр снялся в семи работах, в т. ч. в «Семи самураях» и «Телохранителе»), Ясудзиро Одзу (4 фильма, в т. ч. выдающееся исполнение роли собутыльника главного героя в культовой киноленте «Токийская повесть»), Кэндзи Мидзогути (роли в 2-х фильмах), Кэйсукэ Киноситы (9 совместных работ), Микио Нарусэ (2 фильма), Тому Утиды (6 фильмов), Дайскэ Ито (2 фильма), Хэйноскэ Госё (6 кинолент), Кодзабуро Ёсимуры (4 фильма), Канэто Синдо (6 фильмов), Хироси Инагаки (10 фильмов), Сиро Тоёды (6 фильмов), Минору Сибуя (5 фильмов), Сацуо Ямамото (8 фильмов), Тадаси Имаи (8 фильмов), Масаки Кобаяси (5 фильмов), Кона Итикавы (3 фильма), Масахиро Синоды (2 фильма), Кихати Окамото (4 фильма), Хидэо Гося (3 фильма), Ёдзи Ямады (3 фильма) и в картинах других мастеров японского кино.

В Японии наибольшей популярности актёр добился на телевидении, сыграв в рейтинговом историческом сериале «Мито Комон». Роль главного героя Токугавы Мицукуни, реального исторического лица, жившего в XVII веке и много путешествовавшего по стране под видом торговца Мицуэмона, была сыграна актёром в 381 серии на протяжении 13 сезонов с 1969 по 1983 год. Сериал продолжается и по сей день, но после Эйдзиро Тоно роль главного героя исполняет уже пятый актёр.

С 1990 года Эйдзиро Тоно был председателем Гильдии актёров нового театра Японии. Он был также автором двух книг эссе (1977, 1982) и мемуаров, озаглавленных «Моя актёрская учёба» (1964).

8 сентября 1994 года в 6 часов утра 86-летний Эйдзиро Тоно умер в своём доме от сердечной недостаточности.

Семья 
Эйдзиро Тоно дважды вступал в брак. Первую из его жён звали Хидэно, вторую Рэйко (обе брали фамилию мужа). Старший из его сыновей, Эйсин Тоно (1942—2000), пошёл по стопам отца, став актёром, но никогда не пользовался таким успехом, какой сопровождал его отца. Он умер в возрасте 58 лет, спустя 6 лет после кончины отца, от кровоизлияния в мозг. Сын Эйсина Тоно от брака с актрисой Марико Хаттори — Кацу Тоно (соответственно, внук Эйдзиро Тоно) — стал композитором, сочиняющим музыку, в том числе и для кино.

Профессиональные награды 
Кинопремия «Голубая лента»
 5-я церемония награждения (за 1954 год) — приз за лучшее исполнение мужских ролей второго плана — в двух кинолентах «Чёрный прилив» и «Орден».

Кинопремия «Майнити»
 11-я церемония награждения (за 1957 год) — приз за лучшее исполнение мужских ролей второго плана — в двух кинолентах «Облака на закате» и «Скрытые настроения».
 17-я церемония награждения (за 1962 год) — приз за лучшее исполнение мужских ролей второго плана — в двух кинолентах «Вкус сайры» и «Город сотен домн».

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Актёры озвучивания Японии
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на кладбище Тама